Schloss Waldenburg ist der Name folgender Schlösser:

 in Waldenburg im Hohenlohekreis in Baden-Württemberg, siehe Schloss Waldenburg (Hohenlohe)
 in Waldenburg im Landkreis Zwickau in Sachsen, siehe Schloss Waldenburg (Sachsen)
 in Waldenburg in Niederschlesien, siehe Schloss Waldenburg (Schlesien)

Siehe auch: 
 Waldenburg, Begriffsklärungsseite mit weiteren Bedeutungen